Сті́венс () — валлійське патронімічне прізвище або топонім.

Прізвище 

Відомі носії:
 Бібі Стівенс () — персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний Парк».
 Воллес Стівенс (; 1879—1955) — американський поет.
 Гері Ендрю Стівенс (; 1962) — англійський футболіст, захисник.
 Гері Стівенс (; 1963) — колишній англійський футболіст, захисник.
 Дел Стівенс (; 1911—1997) — австралійський письменник.
 Ден Стівенс (;  1982) — англійський актор.
 Дені Стівенс (;  1988) — австралійська легкоатлетка, чемпіонка світу в метанні диска.
 Джон-Остін Стівенс (; 1827—1910) — американський державний діяч, історик.
 Джордж Стівенс (; 1904—1975) — видатний американський кінорежисер, продюсер, сценарист та оператор.
 Едвард Стівенс (; 1932—2013) — американський академічний веслувальник, олімпійський чемпіон (1952).
 Кевін Стівенс (;  1965) — американський хокеїст, лівий нападник.
 Кет Стівенс (;  1948) — англійський вокаліст, гітарист, клавішник, композитор, автор текстів, продюсер.
 Кірк Стівенс (;  1958) — канадський професіональний гравець в снукер.
 Крейґ Стівенс (;  1980) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (2004).
 Кіа Стівенс (;  1977) — американський професійний реслер та акторка.
 Крісті Стівенс (;  1988) — американська порноакторка.
 Крістофер Стівенс (; 1960—2012) — американський дипломат, правознавець.
 Лоуренс Стівенс (; 1913—1989) — південноафриканський боксер, Олімпійський чемпіон з боксу у легкій вазі (1932).
 Майк Стівенс (;  1965) — канадський хокеїст, нападник.
 Нетті Стівенс (; 1861—1912) — американський біолог.
 Нікі Стівенс (;  1949) — валлійська співачка, вокалістка групи «Brotherhood of Man».
 Пітер Ф. Стівенс (;  1944) — британський ботанікю
 Реймонд Стівенс (;  1963) — британський дзюдоїст, олімпійський медаліст (1992).
 Робер Малле-Стівенс (; 1886—1945) — французький архітектор.
 Рошель Стівенс (;  1966) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, олімпійська чемпіонка (1996).
 Скотт Стівенс (;  1964) — канадський хокеїст, захисник.
 Тед Стівенс (; 1923—2010) — американський політик, сенатор США від штату Аляска (1968—2009).
 Тревіс Стівенс (;  1986) —американський дзюдоїст, олімпійський медаліст (2016).
 Фішер Стівенс (;  1963) — американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії «Оскар» (2010).

Топоніми

Округи США 
 Стівенс (округ, Вашингтон) () — округ (графство) у штаті Вашингтон
 Стівенс (округ, Канзас) () — округ (графство) у штаті Канзас
 Стівенс (округ, Міннесота) () — округ (графство) у штаті Міннесота

Населені пункти США 
 Стівенс Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Стівенс — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Інше 
 38540 Стівенс (38540 Stevens) — астероїд головного поясу, відкритий 5 листопада 1999 року.

Патронімічні прізвища
Валлійські прізвища